Les huit divisions du Bangladesh sont divisées en soixante-quatre districts (zila ou jela, জেলা). Les districts sont eux-mêmes subdivisés en 489 sous-districts, appelés upazila (উপজেলা).